

Geografia 
 Mil' – fiume della Siberia orientale

Sigle 
 Movimento Iberico di Liberazione (Movimento Iberico di Liberazione) – gruppo armato antifranchista attivo in Catalogna negli anni 1970

Aziende 
 Mil – produttore di elicotteri russo

Codici 
 MIL – codice aeroportuale IATA generico per qualsiasi aeroporto di Milano (Italia)
 mil – codice ISO 639-3 della lingua peñoles mixteca
 MIL – military standard, standard emanato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti

Informatica 
 .mil – dominio di primo livello generico

Altro 
 Mil – unità di misura pari a 1/1000 di pollice
 Mil angolare – unità di misura degli angoli
 MIL – targa automobilistica di Miltenberg (Germania)